Амира́ни — многозначный термин:
 Амирани — герой грузинского мифа и эпоса.
 «Амирани» — спортивное общество грузинских гимнастов.
 «Амирани» — футбольный клуб из города Очамчира.
 «Амирани» — грузинская ежедневная газета.
 Амирани — вулкан на спутнике Юпитера Ио.
 «Амирани» —  фестиваль студенческих фильмов.